Decoin ist der Familienname folgender Personen:

 Didier Decoin (* 1945), französischer Schriftsteller
 Henri Decoin (1890–1969), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor

die Umweltschutzorganisation: Defensa y Conservación Ecológica de Intag

Siehe auch:
 Descoings